Дубиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Дубиков, Анатолий Филиппович — российский государственный деятель.
 Дубиков, Андрей Елиферович (1898—1963) — Герой Советского Союза.